Roșia se poate referi la una din următoarele localități din România:

 Roșia de Secaș, Alba, reședința comunei cu același nume
 Roșia Montană, Alba, reședința comunei cu același nume
 Roșia, Arad
 Roșia Nouă, Arad
 Roșia, Bihor, reședința comunei cu același nume
 Roșia de Amaradia, Gorj, reședința comunei cu același nume
 Roșia-Jiu, Gorj
 Roșia, Hunedoara
 Roșia, Mehedinți
 Roșia, Sibiu, reședința comunei cu același nume
 Roșia, Vâlcea

 Roșia Poieni, exploatare de suprafață de cupru din Munții Apuseni

Roșiile 
 Roșiile, comună în județul Vâlcea, Oltenia, România
 Râul Roșiile

Vezi și 
 Râul Roșia (dezambiguizare)

 Roșu (dezambiguizare)
 Roșiori (dezambiguizare)
 Roșieni (dezambiguizare)
 Roșioara (dezambiguizare)